Le terme trope peut faire référence à :

En rhétorique 
 Un trope est une figure de style qui utilise une analogie.

En musique 
 Un trope est un texte ornemental dans le chant grégorien et plus généralement dans le chant liturgique.

En philosophie 
 Les tropes sont les propriétés particulières des objets en métaphysique analytique (par opposition aux universaux).
 Les tropes sont des procédés de suspension du jugement chez les philosophes sceptiques.

Site internet 
 TV Tropes est une encyclopédie qui référence les conventions narratives dans les œuvres de fiction.

En informatique 
 Tropes est un logiciel d'analyse sémantique.